Benoît Poulain (1987) – calciatore francese
 Camille Poulain-Ferarios (1994) – sciatrice nautica francese
 Gabriel Poulain (... – ...) – ciclista su pista francese
 Gaston Poulain (1927-2015) – vescovo francese
 Hervé Poulain (1940) – pilota automobilistico francese
 Jacques Poulain (1932) – calciatore francese